Савченкова — женская форма фамилии .
 Савченкова, Валентина Александровна (род. 29 апреля 1983, Омск) — российская футболистка, полузащитница сборной России и команды «Рязань-ВДВ».
 Савченкова, Мария Владимировна (1917—2017) — советский и российский художник-живописец. 
 Савченкова, Нина Михайловна (род. 11 декабря 1928 года, Бобруйск) — врач-стоматолог, Заслуженный врач РСФСР, главный стоматолог города Новосибирска.